Cabeça de Martelo (ou cabeça de martelo) pode se referir a:

Cabeça-de-martelo, uma ave africana
Cabeça de Martelo (Marvel Comics), personagem e vilão do Homem-Aranha
Cabeça de Martelo (Disney), personagem e vilão do desenho Darkwing Duck

Desambiguação